Et øjeblik (af plattysk ougenblic, den tid det tager at blinke med øjet) er et punkt i tiden uden udstrækning, dvs. en ikke-eksisterende, flygtig tid, men som er identificerbart som et punkt for sig. Dog mener nogle at påstå, at et øjeblik svarer til 90 sekunder, da der i keltertidens England var en tidsperiode med navnet "moment" (engelsk for "øjeblik"), som varede halvandet minut.

 

Tid